Никола́й Ива́нович Семёнов:
 Семёнов, Николай Иванович (1860—1919/1920) — депутат Государственной думы I созыва от Саратовской губернии.
 Семёнов, Николай Иванович (1915—1998) — полный кавалер ордена Славы.